Água negra — estado da água quando infectada por fezes e urina
Dark Water — filme americano de 2005

Desambiguações de biologia
Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos